Güttinger ist der Familienname folgender Personen:
 August Güttinger (1892–1970), Schweizer Turner und zweifacher Olympiasieger
 Fritz Güttinger (1907–1992), Schweizer Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Heinrich Güttinger (1874–1965), Schweizer Erfinder und Unternehmer
 Karin Güttinger (* 1992), Schweizer Unihockeyspielerin
 Werner Güttinger (* 1925), deutscher Physiker